Чистюньский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чистюнька.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1350 человек, в том числе 629 мужчин и 721 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1312 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Чистюнька.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края